San Juan Evangelista kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Juan Evangelista Analco (ort), Oaxaca, 
 San Juan Evangelista, Veracruz, 
 San Juan Evangelista kommun, Veracruz, 
 San Juan Evangelista, Oaxaca, San Juan Lalana, 
 San Juan Evangelista (delstaten Mexiko), San Felipe del Progreso,